Аркильос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Кондадо-де-Хаэн. Занимает площадь 65 км². Население — 1944 человека (на 2010 год). Расстояние — 83 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Хаэна